Cogna kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Cogna, kommun, Département du Jura,

Indien 

 Ghogha, ort, Gujarat, Bhāvnagar, 

Robotskapade Indienförgreningar